Boskamp ist der Familienname von

 Arthur Boskamp (1919–2000), deutscher Pharmazeut (Pohl-Boskamp)
 Hans Boskamp (1932–2011), niederländischer Schauspieler
 Johan Boskamp (* 1948), niederländischer Fußballtrainer und ehemaliger Nationalspieler
 Johan Boskamp (Schauspieler) (1891–1976), niederländischer Schauspieler
 Kurt Boskamp (1884–1945), deutscher Apotheker (Pohl-Boskamp)
 Melvin Boskamp (* 1990), niederländischer Radrennfahrer

Boskamp ist des Weiteren der Name von

 Boskamp (Olst-Wijhe), Dorf in der niederländischen Gemeinde Olst-Wijhe
 Boskamp (Suriname), Dorf in Suriname (Südamerika)
 Durchgangslager Amersfoort, auch de Boskamp